Сестона (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 43,69 км². Население — 3544 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

История 
Город основан в 1383 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Zestoa en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа